Korea Sevens 2016 – pierwsza edycja wchodzącego w skład mistrzostw Azji turnieju Korea Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 24–25 września 2016 roku na Namdong Asiad Rugby Field w Inczon będąc drugim turniejem sezonu 2016.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Namdong Asiad Rugby Field zawody były drugim turniejem sezonu 2016 i wzięło w nich udział osiem reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym w ramach dwóch czterozespołowych grup, po czym po dwie czołowe z każdej z nich awansowały do półfinałów, a pozostała czwórka zmierzyła się w walce o Plate. W fazie grupowej spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio trzy, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. W przypadku remisu w fazie pucharowej organizowana była dogrywka składająca się z dwóch pięciominutowych części, z uwzględnieniem reguły nagłej śmierci. Przystępujące do turnieju reprezentacje mogły liczyć maksymalnie dwunastu zawodników. Zespoły zostały rozstawione na podstawie wyników pierwszego turnieju.

Pomimo porażki z gospodarzami w fazie grupowej w turnieju triumfowali reprezentanci Hongkongu odnosząc tym samym drugie zwycięstwo w cyklu. Przedstawiciele triumfatorów zajęli czołowe lokaty w statystykach – najwięcej punktów w turnieju (39) zdobył Benjamin Rimene, w klasyfikacji przyłożeń z siedmioma zwyciężył zaś Lee Jones.

Zawody były transmitowane w Internecie.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup

Plate

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Mistrzostwa Azji w Rugby 7 Mężczyzn 2016
Korea Sevens
2016 w Korei Południowej